

Населені пункти та їхні частини
 Плохоцин — село в гміні Варлюбе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Плохоцин — село в гміні Ожарув-Мазовецький Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Плохоцин — осада в гміні Добра Полицького повіту Західнопоморського воєводства
 Плохоцин — лісова осада в гміні Варлюбе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки